Maskerade (fra fransk. Masquerade, fra det italienske mascera ('maske')) er et maskebal.

Maskerade kan også henvise til:
 Maskerade (film fra 1941) - en sovjetisk dramafilm
 Maskerade (skuespil) - et skuespil fra 1724 af Ludvig Holberg
 Maskerade (opera) - en opera fra 1906 med libretto baseret på Holbergs skuespil med musik skrevet af Carl Nielsen

Refrencer